Списък на царете на Аксум. Царство Аксум е голямо царство в Североизточна Африка, съществувало от 1 век пр.н.е. до около 10 век със столица Аксум.

Следващите владетели са познати най-вече от техните монети.

Следващи царе 
Период и ред са несигурни; нямат повече монети.

Литература 
 S. C. Munro-Hay, Aksum: An African Civilization of Late Antiquity. University Press, Edinburgh 1991

 
Списъци на хора